AK steht als Abkürzung für:

 Adenylat-Kinase
 AirAsia, malaysische Billigfluggesellschaft nach dem IATA-Code
 Airways International Cymru, ehemalige britische Fluggesellschaft nach dem IATA-Code
 Abkürzung für Automatische Kalaschnikow – verschiedene Versionen eines von  Michail Kalaschnikow entwickelten Sturmgewehrs
 AK 400, Automobilmodell, siehe Citroën 2CV
 AK Ausserkontrolle, deutsche Rapcrew
 AK Sportscars, britischer Automobilhersteller
 Aktienkapital
 Aktinische Keratose, eine lichtbedingte Hautkrankheit
 Alaska, US-amerikanischer Bundesstaat als postalische Abkürzung
 Alföldi Kéktúra, ungarischer Fernwanderweg
 Algorithmische Komposition
 Alle Kraft, höchste Fahrtstufe bei Schiffen, siehe Liste seemännischer Fachwörter (A bis M) #A
 Alphabetischer Katalog
 Ankathete in der Dreiecksgeometrie
 Anschaffungskosten (Handels- und Steuerrecht)
 Ansichtskarte
 Antikoagulation, Gerinnungshemmung durch verschiedene Medikamente
 Antoniuskolleg, privates Gymnasium in Neunkirchen-Seelscheid
 Aortenklappe, Herzklappe
 Angewandte Kinesiologie, Diagnose- und Therapieverfahren, das den manuellen Muskeltest als Testindikator nutzt
 Arbeiterkampf, früherer Titel einer politischen Zeitschrift, siehe analyse & kritik
 Arbeiterkammer, österreichische Arbeitnehmervertretung, siehe Kammer für Arbeiter und Angestellte
 Arbeitskraft-Einheit, Kennzahl für die Arbeitsleistung im Agrarsektor
 Arbeitskreis
 Arlberg-Kandahar-Rennen, traditionsreiche Veranstaltung im alpinen Skirennsport
 Armia Krajowa, die Polnische Heimatarmee im Zweiten Weltkrieg
 Atomic Kitten, britische Pop-Girlgroup
 Autobahnkreuz
 Autokino
 Automatische Kupplung, siehe Mittelpufferkupplung und Kupplung (Bahn)
 Brennabor Typ AK, Pkw der Oberklasse
 Kiel Hauptbahnhof nach DS 100

AK als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Deutschland: Landkreis Altenkirchen (Westerwald)
 Griechenland: Lakonia (Sparta)
 Großbritannien: Peterborough
 Norwegen: Mysen in der Provinz Viken
 Schweden: Diplomatenkennzeichen für Australien
 Ukraine: Autonome Republik Krim

Ak steht für:

 Ak (Name), türkischer weiblicher Vorname und Familienname, mit Namensträgern
 Ak 5, schwedischer Maschinenkarabiner
 A.K.-S.W.I.F.T. (* 1969), amerikanischer Rapper
 Antikörper
 Arbeitskraft, körperliche oder geistige Leistungsfähigkeit eines Menschen, insbesondere
 Voll-Arbeitskraft, Maßeinheit aus der Landwirtschaft für die Arbeitsleistung eines Menschen

ak steht für:

 Akan-Sprachen, Sprachencode nach ISO 639-1
 Aktuelle Kamera, Nachrichtensendung des DDR-Fernsehens bzw. DFF (Deutscher Fernsehfunk)
 alt-katholisch, Konfessionsmerkmal für den Kirchensteuereinzug auf der Lohnsteuerkarte
 analyse & kritik, Zeitung

Siehe auch:

Abkürzung